

Codici 
 AHL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Aishalton (Guyana)

Acronimi
American Hockey League – lega nordamericana di hockey su ghiaccio
Alps Hockey League – lega europea di hockey su ghiaccio

Persone
 David H. Ahl (1939-) – editore statunitense
 Ernst Ahl (1898-1943) – erpetologo e ittiologo tedesco
 Jonas Nicolaus Ahl (fine del XVIII secolo) – zoologo svedese
 Wilhelm Ahl (1899-) – uomo d'affari tedesco e avvocato d'affari